De antillenorganist (Chlorophonia musica synoniem: Euphonia musica) is een zangvogel uit de familie Fringillidae (vinkachtigen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt drie ondersoorten:
 C. m. musica: Hispaniola.
 C. m. sclateri: Puerto Rico.
 C. m. flavifrons: de Kleine Antillen.

Externe link
Avibase

Vinkachtigen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied